Vimond est un nom de famille français, répandu en Normandie, principalement dans la Manche.

Patronyme 

 Jacky Vimond (1961-), pilote français de motocross ;
 Paul Vimond (1922-1998), architecte français.

Voir aussi

Lien externe 

Patronyme normand